Первый Ахенский мир  был заключён 2 мая 1668 года по окончании деволюционной войны, которую в 1667 году начал против Испании король Людовик XIV. Пользуясь смертью Филиппа IV Испанского, на дочери которого — Марии Терезии — он был женат, Людовик объявил свои притязания на большую часть Испанских Нидерландов, ссылаясь на немецкое право наследования, принятое между частными лицами в Брабанте и Намюре.

Успехи Людовика, однако, были остановлены тройственным союзом между Англией, Голландией и Швецией, которые предписали Испании уступить Людовику XIV либо Франш-Конте, либо уже завоёванную им часть Фландрии, угрожая войной той стороне, которая не согласится на эти уступки. После принятия французским королём этих условий в Сен-Жермен-ан-Ле Испания также согласилась уступить часть Фландрии. В итоге Франция сохранила 11 занятых ею в Испанских Нидерландах городов (в том числе Дуэ и Лилль), но возвратила Испании Франш-Конте, после чего при содействии Тройственного союза в Ахене 2 мая 1668 года состоялся формальный мир, для поддержания которого три державы соединились ещё раз по договору 1669 года.

Примечания

Ссылки 
 

История Германии
История Нидерландов
Международные договоры Испании
Международные договоры Франции
Мирные договоры XVII века
История Ахена
Деволюционная война
1668 год
Договоры по алфавиту
История Лилля